Eredivisie (mannenhandbal) 2016/17
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2016/17